Maximin kan have flere betydninger:
 Sankt Maximin – biskop i Trier.
 Maximinus I Thrax – en romersk kejser.
 MaxiMin (algoritme) – en algoritme til at beregne det bedste træk ved toparts træk-spil som fx skak.